Une exigence est l'expression d'un besoin ou une attente qu'une entité exige sur une autre de manière explicite ou implicite. Le terme peut désigner :
 En ingénierie, les exigences sont l'expression d'un besoin documenté sur ce qu'un produit devrait être.
 En pédagogie, les exigences scolaires sont les prérequis scolaires demandés à l'intérieur d'un cours.
 En philosophie :
 une exigence morale est un critère de comportement qui répond à une norme sociale ou à un idéal éthique.
 l'objection de l'exigence est un argument contre l'utilitarisme.